Список премьер-министров Австралии включает лиц, занимавших пост премьер-министра Австралии (), начиная со времени вступления в силу 1 января 1901 года конституции, оформившей создание Австралийского Союза. Премьер-министр является главой правительства, он — старший из  и руководитель федерального кабинета министров, управляет  и возглавляет , а также является председателем . Пост премьер-министра не упоминается в конституции Союза, но закреплён конституционным обычаем, — принятыми и юридически признаваемыми правилами, применяемыми наравне с нормами конституции страны в рамках Вестминстерской системы. На практике его влияние определяется полномочиями направлять через Федеральный исполнительный совет для получения от генерал-губернатора королевской санкции всех исполнительных решений правительства и парламентских актов, инициирования роспуска парламента, назначения выборов и осуществления правительственных назначений.

Использованная в первом столбце таблицы нумерация является условной; также условным является использование в первом столбце цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. В столбце «Выборы» отражены состоявшиеся выборные процедуры; в случае, если премьер-министр получил полномочия без таковых, столбец не заполняется.

Список

Хронология

См. также 
 Премьер-министр Австралии
 Список генерал-губернаторов Австралии

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Список руководителей Австралии (архивная копия 2022-05-26)
 Australian Prime Ministers (The Australian Prime Ministers Centre at the Museum of Australian Democracy at Old Parliament House) (архивная копия 2020-03-08)
 List of election national results for the Australian House of Representatives (архивная копия 2020-03-26)

Австралия

Премьер-министры